Richard Hamilton peut désigner :
 Richard Hamilton (1922-2011), peintre et graphiste anglais ;
 Richard Hamilton (né en 1978), joueur de basket-ball ; 
 Richard S. Hamilton (né en 1943), professeur de mathématiques à l'université Columbia, aux États-Unis ; 
  (1920-2004), acteur.